Ilulissat (Deens: Jakobshavn) kan verwijzen naar:
Ilulissat (gemeente), een voormalige gemeente in Groenland
Ilulissat (plaats), een plaats en zetel van bestuur in de gemeente Qaasuitsup